Ры́кова — женская форма русской фамилии Рыков, также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Рыкова, Надежда Януарьевна (1901—1996) — российский литературовед, переводчица, поэтесса.
 Рыкова, Наталья Геннадьевна (в браке — Жукова; род. 1980) — казахстанская волейболистка.
 Топоним 
 Рыкова — деревня в Иркутской области России.